Джордж Томсон: Томсон, Джордж Деруэнт (1903—1987) — британский историк, филолог-классик и ирландский филолог. Член Компартии.
 Томсон, Джордж Паджет (1892—1975) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1937 года, сын Джозефа Дж. Томсона.